Чинча — народность южноамериканских индейцев.

Географические объекты 

 Острова Чинча — группа островов у берегов Перу.
 Чинча — простое наименование города Чинча-Альта в Перу.
 Чинча — провинция в регионе Ика, Перу.
 Чинча (культура) — археологическая культура в Перу.